All Elite Wrestling (AEW) — американская федерация рестлинга, созданная 1 января 2019 года. Базируется в городе Джэксонвилл штат Флорида Соединённые Штаты Америки. В список сотрудников AEW входят профессиональные рестлеры, менеджеры, спортивные комментаторы, ринг-анонсеры, штатные журналисты (берут интервью у рестлеров), рефери и судьи, тренеры, продюсеры, операторы, сценаристы и многие другие.

Поскольку All Elite Wrestling имеет партнерские отношения с американскими National Wrestling Alliance (NWA) и Impact Wrestling, японскими New Japan Pro-Wrestling, DDT Pro-Wrestling и , мексиканской Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) и некоторыми другими промоушенами, рестлеры имеющие контракты в этих федерация, также могут периодически появляться на мероприятиях AEW. Контракты рестлеров не обязывают их выступать только в AEW и позволяют появляться на мероприятиях других федераций кроме WWE, поскольку они сами не сотрудничают с крупными промоушенами.

Руководство AEW в сюжетных сегментах

Персонал All Elite Wrestling

Ростер: мужчины

Ростер: женщины

Важные персонажи

Другой эфирный персонал

Ведущие, комментаторы и ринг-анонсеры

Рефери и судьи

Остальной персонал

Закулисный персонал

Корпоративный персонал

См. также 
 All Elite Wrestling
 Список действующих чемпионов AEW

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Ростер All Elite Wrestling
 Roster All Elite Wrestling — на сайте gerweck
 Full AEW Roster — на сайте gamespot
 AEW Roster — на сайте fightful
 AEW Roster — на сайте itnwwe
 AEW Roster — на сайте sportskeeda

AEW
Сотрудники All Elite Wrestling